Die International Championship 2014 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2014/15, welches vom 26. Oktober bis zum 2. November 2014 im Sichuan International Tennis Center in Chengdu, China, ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Chinese Ding Junhui, der mit seinem Vorjahressieg in Chengdu drei aufeinanderfolgende Weltranglistenturniere gewann. Diesmal scheiterte er allerdings schon in der Qualifikation mit 5:6 an dem Amateurspieler Wang Zepeng.

Im Finale setzte sich Ricky Walden mit 10:7 gegen Mark Allen durch und gewann damit seinen dritten Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Da seit dieser Saison keine Weltranglistenpunkte mehr vergeben wurden und die Weltranglistenposition sich nach der Preisgeldsumme errechnete, stieg der Stellenwert des Turniers. Lediglich bei der Snookerweltmeisterschaft und der UK Championship wurden höhere Gewinnsummen ausgeschüttet.

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde wurden am 26. Oktober im Modus Best of 11 Frames in Chengdu gespielt. Zum dritten Mal in Folge gelang dem Chinesen Zhao Xintong bei diesem Turnier die Qualifikation für die Hauptrunde durch einen Sieg über einen Profispieler aus den Top 50 der Weltrangliste.

Finalrunde

Turnierverlauf

1. Runde 
Für die erste Überraschung des Turniers sorgte der 24-jährige Chinese Li Hang, der den mehrfachen Weltmeister John Higgins deutlich mit 6:1 schlug. Michael White konnte an seine starken Leistungen aus den letzten Turnieren anknüpfen und siegte souverän mit 6:0 gegen Aditya Mehta. Top-16-Spieler Graeme Dott unterlag Craig Steadman mit 1:6, erzielte jedoch mit einer 139 das zwischenzeitlich höchste Break des Turniers.

Am zweiten Turniertag bezwang der Engländer Mitchell Mann Amateurspieler Wang Zepeng, der in der Qualifikation überraschend gegen Titelverteidiger Ding Junhui gewann, mit 6:5. Im dritten Frame gelang Mann mit einer 142 das bislang höchste Break seiner Profikarriere. Der Thailänder und Nr. 70 der Weltrangliste, Noppon Saengkham, konnte sich in einem umkämpften Duell gegen den Top-16-gesetzten Spieler Stephen Maguire mit 6:5 durchsetzen. Dabei gelangen Maguire insgesamt sieben Breaks von fünfzig oder mehr Punkten, unter anderem eine starke 140. Rod Lawler gewann 6:3 gegen Oliver Lines, der in der Qualifikation einen 0:4-Rückstand gegen Weltmeister Mark Selby aufgeholt und in Haining das Finale erreicht hatte.

Turnierplan 

A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden zwischen dem 22. und 25. September 2014 im Barnsley Metrodome in Barnsley, England ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-11-Modus gespielt. Titelverteidiger Ding Junhui und der amtierende Weltmeister Mark Selby verpassten überraschend den Einzug in die Finalrunde. Für den Chinesen war es bereits das zweite Qualifikationsaus gegen einen Amateur nach dem Wuxi Classic; der Engländer konnte gegen den Jungprofi Oliver Lines eine 4:0-Führung nicht ins Ziel bringen. Drei Amateure nutzten die Chance, sich für das Hauptturnier in China zu qualifizieren.

A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
ITC = Invitational Tour Card

Century Breaks 
Bei diesem Turnier wurden 86 Breaks von 100 oder mehr Punkten erzielt.

Endrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

2014
Snookerveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Chengdu